Tolga désigne différentes localités :

 Tolga, une commune algérienne de la wilaya de Biskra,
 Tolga, un village du Queensland, en Australie,
 Tolga, une kommune de Norvège.

Patronyme 

Nazlı Tolga est une présentatrice de télévision